Bonäsörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bonäsörarna, Vasa, Österbotten, 
 Bonäsörarna, Lovisa, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar